Norman Dello Joio ist der Name folgender Personen:

* Norman Dello Joio (Komponist) (1913–2008), US-amerikanischer Komponist
 Norman Dello Joio (Reiter) (* 1956), US-amerikanischer Springreiter